Agosto – ottavo mese del calendario gregoriano
 Agosto – affresco del Salone dei Mesi a Ferrara
 Agosto – film del 1994 diretto da Massimo Spano
 Agosto – singolo di Álvaro Soler del 2015